Corpus Delicti bezeichnet
 ein Beweisstück bei einem Verbrechen, siehe Corpus Delicti
 eine Gothic-Rock-Band, siehe Corpus Delicti (Band)
 ein Theaterstück und einen Roman von Juli Zeh, siehe Corpus Delicti (Roman)